Покус — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Покус, Иван Иванович (1913—1999) — советский украинский государственный деятель, начальник Управления МВД в Харьковской области в 1954—1974, генерал-майор внутренней службы.
 Покус, Яков Захарович (1894—1945) — советский военачальник, комдив.
 См. также 
 Фокус-покус